Хост:

 Хост (інформатика)
 Хост (провінція) — провінція в Афганістані.
 Хост — місто в Афганістані, столиця провінції Хост.
 Хост — місто в окрузі Сібі пакистанській провінції Белуджистан.